Silas (Bíblia) — ou São Silvano; companheiro de Saulo de Tarso nos Atos dos Apóstolos
Sula — Lúcio Cornélio Sula; cônsul e ditador romano também conhecido como Silas e Sila
Silas (Alabama) — cidade dos Estados Unidos

Futebolistas
Silas Ferreira de Souza — goleiro brasileiro 
Paulo Silas — brasileiro  
Jorge Manuel Rebelo Fernandes — português 

Desambiguações de antropônimos